Karolína Plíšková era la detentrice del titolo, ma ha deciso di partecipare a Tokyo. Il titolo è stato vinto da Irina-Camelia Begu che ha battuto con un 6-3, 6-1 Aljaksandra Sasnovič.

Teste di serie 

  Irina-Camelia Begu (Campionessa)
  Anna Karolína Schmiedlová (semifinale)
  Sloane Stephens (quarti di finale)
  Varvara Lepchenko (secondo turno)

  Mona Barthel (quarti di finale)
  Alexandra Dulgheru (primo turno)
  Julia Görges (secondo turno) 
  Alison Van Uytvanck (semifinale)

Qualificate 

  Kateryna Kozlova (primo turno) 
  Nicole Melichar (primo turno)

  Paula Badosa Gibert (primo turno)
  Aljaksandra Sasnovič (finale)

Wildcard 

  Jang Su-jeong (primo turno)
  Kimiko Date-Krumm  (secondo turno)

  Han Na-lae (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Korea Open 2015
WTA Tour 2015